Lilla Örsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Örsjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (10,3 ha)
Lilla Örsjön (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (9,44 ha)
Lilla Örsjön (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (66,3 ha)

Se även
Örsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn